Le mot classement peut avoir plusieurs significations :

 Classement « actif » consistant à classer, trier, un ensemble d'éléments selon un ou des critères préexistants (classement alphabétique, par taille, par couleur, etc.) ;
 Classification qui est un classement plus élaboré, c'est-à-dire un système organisé et hiérarchisé de classement ;
 Classement monument historique (France) ;
 Classement « passif » consistant à constater le résultat d'une compétition au sens large du terme (classement d'une course, classement d'un concours, classement des meilleures ventes, etc.) ;
 À la fois le système d'évaluation de la force d'un compétiteur et le classement qui en résulte :
 classement ATP au tennis
 classement Elo aux échecs
 classement de solutionniste de problèmes d'échecs.
 Rating (sport)